Wirtgen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Wirtgen (1926–2013), deutscher Militärhistoriker
 Ferdinand Wirtgen (1848–1924), deutscher Apotheker und Botaniker
 Gisela Wirtgen (* 1944), deutsche Unternehmerin
 Jürgen Wirtgen (* 1970), deutscher Informatiker 
 Klaus Wirtgen (1938–2010), deutscher Journalist
 Philipp Wirtgen (1806–1870), deutscher Schullehrer und Botaniker
 Rolf Wirtgen (* 1954), deutscher Militärhistoriker

Wirtgen bezeichnet folgende Unternehmen:

 Wirtgen GmbH, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Wirtgen Group, Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie

Siehe auch:
 Wirthgen